Nallbani ist der Familienname folgender Personen:

 Alkan Nallbani (* 1971), albanischer Maler
 Hasan Nallbani (* 1934), albanischer Maler